Гвишиани — грузинская фамилия.

 Гвишиани, Алексей Джерменович (род. 1948) — российский математик и геофизик, основатель геоинформатики, академик РАН.
 Гвишиани, Джермен Михайлович (1928—2003) — советский философ и политолог, профессор, сын М. М. Гвишиани.
 Гвишиани, Дмитрий Борисович (1978—1999) — кавалер ордена «За личное Мужество» (посмертно).
 Гвишиани, Михаил Максимович (1905—1966) — деятель советских органов государственной безопасности, генерал-лейтенант (лишён звания).

Двойная фамилия
 Гвишиани-Косыгина, Людмила Алексеевна (1928—1990) — директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.